ACPV est un sigle qui peut signifier :
 Acció Cultural del País Valencià (en français, Action culturelle du Pays valencien), une association  vouée à l'étude, la défense et la promotion du patrimoine culturel, artistique et naturel du Pays valencien, en Espagne ;
 Association calédonienne de planche et de voile, un club sportif de Nouvelle-Calédonie.